San Nicoletta – san Nicola di Bari
 San Niccolò Magno – papa Niccolò I

Toponomastica
 San Niccolò o San Nicolò (Sveti Nikola) –  isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a nord del canale di Leme, in Croazia
 Castel San Niccolò – comune italiano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Niccolò
 San Nicolò